Der Wahlkreis Diepholz ist ein Landtagswahlkreis in Niedersachsen. Er umfasst die Städte Diepholz, Sulingen und Twistringen sowie die Samtgemeinden Altes Amt Lemförde, Barnstorf, Rehden, Schwaförden und Siedenburg im Landkreis Diepholz.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Diepholz sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Marcel Scharrelmann (CDU). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 41.

Landtagswahl 2017 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Wahlkreis Diepholz fünf Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Marcel Scharrelmann (CDU). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 42.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Scharrelmann, Marcel" |Marcel Scharrelmann
|44,1
|38,5
|-
| SPD
| data-sort-value="Wall, Wiebke" |Wiebke Wall
|33,3
|32,6
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Oelmann, Elke" |Elke Oelmann
|9,1
|7,5
|-
| FDP
| data-sort-value="Hannker, Heike" |Heike Hannker
|8,9
|10,7
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Rohde, Henry" |Henry Rohde
|4,5
|3,6
|-
| AfD
| 
|
|5,0
|-
| BGE || || ||0,1
|-
| DM || || ||0,1
|-
| Freie Wähler || || ||0,4
|-
| LKR || || ||0,0
|-
| ÖDP || || ||0,3
|-
| Die PARTEI || || ||0,4
|-
| Tierschutzpartei || || ||0,6
|-
| Piratenpartei || || ||0,2
|-
| V-Partei³ || || ||0,1
|}
Die Wahlbeteiligung lag mit 61,3 % unter dem Landesdurchschnitt dieser Wahl.

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Diepholz sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Karl-Heinz Klare (CDU).

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Klare, Karl-Heinz" |Karl-Heinz Klare
|48,1
|39,4
|-
| SPD
| data-sort-value="Oltmann, Joachim" |Joachim Oltmann
|31,6
|28,7
|-
| FDP
| data-sort-value="Bodtke, Andreas" |Andreas Bodtke
|5,8
|14,5
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Oelmann, Elke" |Elke Oelmann
|10,6
|11,0
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Vanek, Ulrich" |Ulrich Vanek
|2,2
|2,3
|-
| Piratenpartei
| data-sort-value="Liebs, Walter" |Walter Liebs
|1,8
|2,2
|-
| Freie Wähler || || ||0,8
|-
| NPD || || ||0,7
|-
| Die Freiheit || || ||0,3
|-
| PBC || || ||0,1
|-
| Bündnis 21/RRP || || ||0,0
|}

Landtagswahl 2008 

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Klare, Karl-Heinz" | Karl-Heinz Klare
| 47,2
| 45,6
|-
| SPD
| data-sort-value="Albers" | Michael Albers
| 30,3
| 26,9
|-
| FDP
| data-sort-value="Schwarz" | Hans-Werner Schwarz
| 12,2
| 13,7
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Vanek" | Ulrich Vanek
| 5,6
| 6,0
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Bömer" | Regina Bömer
| 4,8
| 5,1
|-
| NPD
|
|
| 1,1
|-
| Familien-Partei
|
|
| 0,5
|-
| Mensch Umwelt Tierschutz
|
|
| 0,4
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
|
|
| 0,2

|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,2
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,2
|-
| PBC
|
|
| 0,1
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,1
|-
| ödp
|
|
| 0,0
|-
| Demokratische Alternative
|
|
|
|-
| Republikaner
|
|
|
|}

Einzelnachweise 

Politik (Landkreis Diepholz)